Dolno Sdievo (bulgariska: Долно Съдиево) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen obsjtina Madzjarovo och regionen Chaskovo, i den södra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Dolno Sdievo består till största delen av jordbruksmark. Runt Dolno Sdievo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Chaskovo (region)